UFC on ESPN: Vera vs. Cruz, также известный как UFC on ESPN 41 — турнир по смешанным единоборствам, организованный Ultimate Fighting Championship, который был проведён 13 августа 2022 года на спортивной арене "Pechanga Arena" в городе Сан-Диего, штат Калифорния, США.

В главном бою вечера Марлон Вера победил Доминика Круса нокаутом в 4-м раунде.

Подготовка турнира

Заглавное событие 

В качестве заглавного события турнира запланирован бой в легчайшем весе, в котором должны встретиться Марлон Вера (#5 в рейтинге) и бывший двукратный чемпион UFC и WEC в легчайшем весе Доминик Крус (#8 в рейтинге).

Анонсированные бои

Церемония взвешивания 
Результаты официальной церемонии взвешивания бойцов перед турниром.

Все бойцы показали вес в лимитах своих весовых категорий.

Результаты турнира 

Официальные судейские карточки турнира.

Награды 
Следующие бойцы были удостоены денежного бонуса в $50,000:

 Лучший бой вечера: Нейт Лэндвер vs. Дэвид Онама
 Выступление вечера: Марлон Вера и Тайсон Нэм

См. также 
 2022 год в UFC
 Список турниров UFC

 Ultimate Fighting Championship

Примечания

Ссылки 
 

Турниры UFC on ESPN